Schoofs ist der Familienname folgender Personen:

 Bert Schoofs (1945–1993), niederländischer Tischtennisspieler und -trainer
 Bibiane Schoofs (* 1988), niederländische Tennisspielerin
 Frans Schoofs (1939–2004), niederländischer Tischtennisspieler und -trainer
 Pascal Schoofs (* 1988), deutscher Eishockeyspieler
 René Schoofs (* 1985), deutscher Eishockeyspieler
 Rudolf Schoofs (1932–2009), deutscher Maler und Zeichner

Sonstiges:
 Schoofs-Nunatak, Nunatak im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Schoof